Aleksandr Gołowin (ur. 1983) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Gołowin (ur. 1996) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Gołowin (ur. 1995) – rosyjski zapaśnik